Stock – quantità di merce in giacenza a magazzino
 Stock  – azienda italiana produttrice di liquori
 Stock  – in geologia, corpo intrusivo
 Stock ittico  – frazione sfruttabile commercialmente di una popolazione di pesci
 Nomenclatura Stock  – nomenclatura chimica non ufficiale

Persone

Stock
Alec Stock – allenatore di calcio e calciatore inglese
Alfred Stock – chimico tedesco
Brian Stock – ex calciatore gallese
Daniel Stock – fondista norvegese
Erik Stock – ex calciatore norvegese
Frederick Stock – direttore d'orchestra e compositore tedesco
Leonhard Stock – ex sciatore alpino austriaco
Sarah Stock – wrestler professionista canadese
Simone Stock – religioso inglese
Ursula Stock – scultrice, pittrice e disegnatrice tedesca

Stöck
Gerhard Stöck – atleta tedesco

Altri progetti